Арбеково — название географических объектов в России:

 Арбеково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Арбеково — микрорайон в Октябрьском районе Пензы.
 Арбеково — разъезд Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск в Октябрьском районе Пензы.